Elysian Fields und Elysium sind die englischen Begriffe für Elysion. 

Elysian Fields ist auch der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elysian Fields (Florida), im Hillsborough County
 Elysian Fields (Texas), im Harrison County

Sonstiges:
 Elysian Fields (Band), US-amerikanische Band